''Maysa'' é o décimo quinto álbum de estúdio da cantora brasileira Maysa. Intitulado simplesmente Maysa, a capa trazia ela junto com o filho Jayme Monjardim em uma foto em preto e branco. O LP trazia doze canções inéditas de compositores ainda pouco conhecidos, nomes hoje consagrados como os de Egberto Gismonti, Durval Ferreira, Tibério Gaspar e Paulinho Tapajós, que naquela época estavam em começo de carreira e começavam a se destacar no cenário musical brasileiro. Lançado pela gravadora Copacabana, o disco era aberto com a autobiográfica Pra Quem Não Quiser Ouvir Meu Canto de César Roldão Vieira, um nome que começava a se destacar nos festivais de música. 
Três composições eram de autoria da dupla Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, eram elas as delicadas Rosa Branca, Tema Triste e Você Nem Viu. O irmão de Antônio Adolfo Ruy Maurity, também emplacou duas faixas no álbum, parceria com José Jorge Miquinioty, eram elas Estranho Mundo Feliz e Quebranto, a primeira possui uma letra muito singela e um tom levemente triste que na voz personalíssima de Maysa, parece ser obra de sua própria autoria. Outros achados preciosos do álbum eram a belíssima Catavento (Paulinho Tapajós e Arthur Verocai), Eu e o Tempo (Durval Ferreira e Flávia Alvim) e Canto de Fé (Nonato Buzar e Willian Prado).
Naquela época o hoje consagrado compositor e instrumentista Egberto Gismonti que alguns anos depois faria uma bem sucedida carreira internacional estava apenas em início de carreira, naquele mesmo ano ele lançou seu primeiro álbum pela Elenco, quando Maysa resolveu incluir duas canções de sua autoria no LP, eram elas as sensíveis Um Dia e Indi, duas letras sensíveis e muito singelas que chegam á abordar elementos da natureza, algo que caracterizaria a obra de seu autor.
O LP é um achado único em toda discografia de Maysa, confiando o trabalho á uma turma de compositores e instrumentistas jovens e talentosos, ela acabou por obter um dos trabalhos mais delicados e modernos de toda sua carreira, que em uma audição mais atenta se torna impossível não se encantar, além de irretocável da primeira a última faixa. É um LP de sonoridade suave e sofisticada, orquestrado pelas mãos dos arranjadores/maestros, Egberto Gismonti, Lyndolpho Gaya, Antônio Adolfo e Severino Filho.

Faixas

Álbuns de 1969
Álbuns de Maysa
Álbuns em língua portuguesa